Полк може да се отнася за:
 Полк, войскова част
 Джеймс Полк (1792-1849), американски политик, 11-ият Президент на САЩ
 Окръзи в САЩ
 Полк, Айова
 Полк, Арканзас
 Полк, Джорджия
 Полк, Минесота
 Полк, Мисури
 Полк, Небраска
 Полк, Орегон
 Полк, Северна Каролина
 Полк, Тексас
 Полк, Тенеси
 Полк, Уисконсин
 Полк, Флорида